A front szó a következőket jelentheti:
 front az egymással hadban álló felek érintkezési vonala illetve harci területe
 front, az orosz, majd a szovjet hadsereg szárazföldi csapatainak alapvető hadműveleti-hadászati seregteste háború idején
 Front folyóiratszám, 1932-ben jelent meg Kolozsvárott
 Front, olaszországi település
 Front rockegyüttes
 légköri front, meteorológiai határfelület